Двинское сельское поселение — сельское поселение в России:

Архангельская область
 Двинское сельское поселение — входит в Верхнетоемский район
 Двинское сельское поселение — входит в Холмогорский район

Красноярский край 
 Двинское сельское поселение — входит в Тюхтетский район